Asakura est un nom propre japonais qui peut faire référence à :
 , une municipalité ayant le statut de  dans la préfecture de Fukuoka, au Japon.
 , actrice japonaise en films pornographiques.
 , 1477-, aussi connu sous le nom d', samouraï de la fin de la période Sengoku du Japon féodal.
 , samouraï japonais et daimyō d'Echizen pendant l'époque Sengoku de l'histoire du Japon.
 , samouraï japonais et daimyō d'Echizen pendant la période Sengoku de l'histoire du Japon.
  -, samouraï et daimyo japonais,  du clan Asakura au cours de la période du shogunat Ashikaga.
 , 1536-, samouraï et daimyo du clan Asakura de la période Sengoku de l'histoire du Japon.
  -, fils d'Asakura Ujikage et neuvième chef du clan Asakura au début de la période Sengoku du Japon féodal.
 , aussi connu sous le nom d'Asakura Kageakira, samouraï de la fin de l'époque Sengoku de l'histoire du Japon.
 , personnage principal du manga et anime Shaman King.
  est une autrice japonaise de manga shōjo, née le .

Voir aussi 
 Hasekura Tsunenaga